Mar de fondo puede designar a:
 mar de fondo es un tipo de oleaje (movimiento de las olas) que se propaga lejos de la zona donde se ha generado.
 un equipo de fútbol de Uruguay, Mar de Fondo Fútbol Club.
 un libro de poesía de Francisco Hernández Pérez de 1982.
 una novela de Patricia_Highsmith de 1957.
 una película de John Ford de 1931 (The Seas Beneath).
 un álbum del grupo de música folk sevillano Contradanza.
 un ensayo del literato español Suso de Toro.
 Un programa televisivo argentino que fuera transmitido por la señal TyC Sports entre 1999 y 2005 conducido por Alejandro Fantino acompañado por Gastón Recondo, Marcelo Palacios, Anita Martínez, y el humor a cargo de Luis Rubio y Toti Ciliberto, respectivmente.